Николай Иванович Кончиц (24 апреля 1890 года, г. Шавли, Ковенская губерния — март 1975 года, Москва) — советский военный деятель, генерал-майор (27 января 1943 года).

Начальная биография 
Николай Иванович Кончиц родился 24 апреля 1890 года в городе Шавли Ковенской губернии.

Военная служба

Первая мировая и гражданская войны 
В сентябре 1907 года призван в ряды Русской императорской армии и направлен на учёбу в Виленское военное училище, после окончания которого в 1910 году в чине подпоручика направлен в Вологодский 18-й пехотный полк (5-я пехотная дивизия), дислоцированный в г. Новоград-Волынский, где был назначен младшим офицером. В августе 1912 года переведён младшим офицером в Сибирский 4-й стрелковый полк (1-я Сибирская стрелковая дивизия), дислоцированный в г. Никольск-Уссурийский.

С началом войны полк был передислоцирован на Запад и включён в Западный фронт, в составе которого принимал участие в боевых действиях, находясь на должностях командира роты и командира батальона. В ходе Лодзинской операции поручик Н. И. Кончиц 21 ноября 1914 года в ходе боя в районе м. Ржгов был контужен и попал в плен, после чего содержался в лагерях городов Ганновер, Мюнден, Вайльбург, Рейзен, лазарете крепости Майнц и туберкулёзном лазарете Шпроттау.

16 августа 1918 года вернулся в Россию, после чего лечился в госпитале, а в сентябре был направлен в туберкулёзный санаторий при ст. Перелёшино (Воронежская губерния). В марте 1919 года призван негодным к военной службе, после чего жил в Чернигове. В мае того же года призван в ряды РККА, после чего находился в резерве Черниговского губернского военкомата и в июне был назначен на должность помощника военного руководителя Козелецкого уездного военкомата. Вместе с Козелецким караульным батальоном Кончиц принимал участие в боевых действиях против бандформирований под командованием Ромашко, атамана Зелёного, Маруси и др.

В сентябре был назначен на должность помощника коменданта Управления по формированию 12-й армии. В январе 1920 года заболел тифом и пневмонией, но продолжил работать, а также участвовал в разоружении двух галицийских бригад. В июне назначен на должность военрука Омского уездного военкомата, после чего принимал участие в подавлении Ишимского восстания.

В апреле 1921 года направлен в штаб Московского военного округа, однако уже в сентябре был назначен на должность начальника штаба 3-й Туркестанской бригады (Туркестанский фронт), а в период с октября 1921 по январь 1922 года исполнял должность командира этой же бригады. Принимал участие в боевых действиях против басмачества.

Межвоенное время 
В июне 1922 года назначен на должность преподавателя тактики Полторацких пехотных командных курсов, в июне 1923 года вернулся в Московский военный округ и назначен на должность помощника начальника окружных повторных курсов среднего начсостава, а в октябре 1924 года — на должность помощника начальника повторных курсов среднего комсостава при Московской пехотной школе.

В марте 1925 года по заданию РВС СССР направлен в спецкомандировку в Китай, где, находясь на должности старшего советника 3-й группы под командованием генерала Чэн Цяня, принимал участие в ходе 2-го восточного похода. Во время Северного похода служил в составе 6-го корпуса НРА, а также в штабе главного военного советника НРА В. К. Блюхера.

В марте 1927 года вернулся в СССР, после чего состоял в распоряжении Главного управления РККА. В августе того же года назначен на должность военрука Государственного Центрального института физической культуры, а в сентябре — на аналогичную должность в Коммунистический университет трудящихся Китая. В 1928 году постановлением ЦИК СССР за успехи в руководстве боевыми операциями при подавлении различных банд Н. И. Кончиц награждён орденом Красного Знамени. В период с января по март 1929 года обучался на курсах усовершенствования начальствующего состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе, после чего вернулся на прежнюю должность.

В феврале 1930 года назначен на должность начальника военной подготовки гражданских вузов Приволжского военного округа, в ноябре 1931 года — на должность начальника сектора в штабе вузов РККА в Москве, а с декабря 1932 года служил на должностях помощника начальника и начальника факультета Военно-химической академии РККА.

С мая 1934 года состоял в распоряжении Главного управления РККА и в сентябре того же года был назначен на должность начальника отдела Управления вузов РККА, в феврале 1935 года — на должность начальника военной подготовки гражданских вузов Московского военного округа, а в октябре 1936 года — на должность командира 249-го стрелкового полка (83-я горнострелковая дивизия, Среднеазиатский военный округ).

В июле 1938 года Кончиц был зачислен распоряжение Управления по начсоставу РККА и в декабре того же года назначен на должность начальника преподавателя общей тактики и войскового тыла Военно-хозяйственной академии, в июне 1940 года — на должность начальника отдела начальной и допризывной подготовки штаба Сибирского военного округа, а 12 декабря того же года — на должность заместителя командира 133-й стрелковой дивизии.

Великая Отечественная война 
В июне 1941 года назначен на должность заместителя начальника штаба по тылу 24-й армии, которая в июле начала передислокацию в район Вязьмы и вскоре заняла оборону в районе Нелидово, Белый, Дорогобуж. Тогда же Кончиц был назначен на должность командира оперативной группы этой же армии, после чего принимал участие в боевых действиях в ходе Смоленского сражения.

В период с 20 сентября по 29 октября 1941 года служил на должности командира 179-й стрелковой дивизии, ведшей оборонительные боевые действия на торопецком направлении, а в ноябре назначен на должность начальника курсов младших лейтенантов Калининского фронта.

8 марта 1942 года назначен на должность командира 362-й стрелковой дивизии, ведшей боевые действия юго-восточнее Нелидово, а уже 27 марта того же года — на должность начальника отдела боевой подготовки штаба 22-й армии, которая вскоре принимала участие в боевых действиях в ходе Ржевской битвы, а также в оборонительных боях на реке Ловать на участке Холм — Великие Луки и Ленинградско-Новгородской наступательной операции.

В мае 1944 года Кончиц назначен на должность заместителя командира 100-го стрелкового корпуса, который принимал участие в боевых действиях в ходе Полоцкой и Рижской наступательных операций, освобождении городов Ливаны и Крустпилс, а также против Курляндской группировки войск противника.

Послевоенная карьера 
После окончания войны находился на прежней должности.

В ноябре 1945 года назначен на должность заместителя командира 82-го стрелкового корпуса (Одесский военный округ). В августе 1946 года снят с занимаемой должности и направлен в Группу советских войск в Германии, где в октябре того же года назначен на должность начальника управления и военного коменданта СВАГ округа Гера Федеральной земли Тюрингия, в июне 1947 года — на должность заместителя военного коменданта советского сектора Берлина, а в ноябре 1948 года — на должность заместителя начальника управления СВАГ земли Мекленбург.

С апреля 1949 года находился в распоряжении Главного управления кадров и в июле того же года был назначен на должность заместителя командира 10-го гвардейского стрелкового корпуса, а в марте 1952 года — на должность начальника военной кафедры Московского экономико-статистического института.

Генерал-майор Николай Иванович Кончиц в октябре 1954 года вышел в запас. Умер в марте 1975 года Москве. Похоронен на Введенском кладбище.

Семья 
 Жена — Елена Сатурниновна (1893—1980);
 Сын — Владимир (1925—2001) — советский военный деятель, генерал-полковник (17 февраля 1978 года).

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945);
 Четыре ордена Красного Знамени (1928, .11.1939, 03.11.1944, 15.11.1950);
 Орден Отечественной войны 1 степени (24.09.1944);
 Медали.

Воинские звания 
 Комбриг (2 апреля 1940 года);
 Генерал-майор (27 января 1943 года).

Память

Примечания

Литература 

Похороненные на Введенском кладбище
Выпускники Виленского военного училища
Преподаватели ВАХЗ
Преподаватели Военной академии материально-технического обеспечения
Преподаватели МЭСИ
Военнопленные Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне